True Love est le titre original de la nouvelle L'Amour vrai écrite par Isaac Asimov et publiée en 1977 ;

Films 
 True Love est un film américain réalisé par Nancy Savoca, sorti en 1989.
 Tru Love est un film canadien réalisé par Kate Johnston et Shauna MacDonald, sorti en 2013.

Musique

Albums 
 True Love, est un album de Crystal Gayle sorti en 1982 ;
 True Love, est un album de Pat Benatar sorti en 1991 ;
 True Love, est un album du groupe The Desert Rose Band sorti en 1991 ;
 True Love, est un album du groupe de reggae Toots and the Maytals sorti en 2004 ;
 True Love, est un album de Jessy J sorti en 2009.

Chansons 
 True Love est une chanson de Cole Porter pour le film musical américain Haute Société, sorti en 1956.
 True Love, est une chanson de Glenn Frey sortie en 1988 ;
 True Love, est une chanson de Don Williams sortie en 1991 ;
 True Love, est une chanson de Robert Palmer sortie en 1999 ;
 True Love, est une chanson de Pink en collaboration avec la chanteuse britannique Lily Allen sortie en 2013 ;
 True Love, est une chanson de Coldplay sortie en 2014.